|}
Die Bahnstrecke Coolus–Sens war eine überwiegend einspurige Eisenbahnstrecke in Ostfrankreich, die drei von Paris wegführende Magistralen miteinander verband. Sie ist heute weitgehend stillgelegt. Nur wenige Abschnitte sind noch für den Güterverkehr freigegeben. Diese Bahnstrecke ist einer von drei Abschnitten der ursprünglichen Planung zwischen Orléans und Châlons-sur-Marne.

Geschichte 

Nach einer Vereinbarung einer Bietergemeinschaft mit dem Minister für Landwirtschaft, Wirtschaft und öffentliche Angelegenheiten vom 14. Juni 1864 wurde eine Konzession für den Bau und Betrieb einer Eisenbahnverbindung, die Orléans und Châlons-sur-Marne verbinden sollte. Dies entspricht in etwa einem Viertelkreisbogen um Paris im Abstand von 150 km. Dafür war eine Kaution von 2,4 Mio. Franc zu hinterlegen. Von diese 235 km langen Strecke gehören aber nur 157 km zu dieser Strecke. 1880 erhielt die Strecke ein zweites Gleis.

Schon vier Jahre nach ihrer Inbetriebnahme am 6. Mai 1873 wird die Strecke am 26. April 1877 mit Einverständnis des zuständigen Ministeriums an die Compagnie du chemin de fer d’Orléans à Châlons verkauft. Diese Gesellschaft erwarb gleichzeitig auch die Bahnstrecken Montargis–Sens und Orléans–Montargis, die dem vollständigen Viertelkreisbogen entsprachen. Alle drei Teilstrecken, die je als eigenständige Bahnstrecken verwaltet wurden, wechselten mit staatlicher Verfügung am 25. Mai 1878 zusammen mit vielen anderen Strecken von neun weiteren Gesellschaften, die vom Konkurs bedroht waren, den Besitz an die Staatliche Eisenbahngesellschaft Chemins de fer de l’État. Der Staat hatte ein Interesse daran, den Verkehr weiter aufrechtzuerhalten. Dieses Streckennetz, das räumlich zusammenhing, hatte wirtschaftlich jedoch nur eine geringe Bedeutung.

Diese vom Staat gegründete Auffanggesellschaft fand mit den Chemins de fer de l’Est zum 11. Juni 1883 einen Käufer, der diese Strecke gut in das eigene Streckennetz integrieren konnte und sie bis zur Gründung der Staatseisenbahngesellschaft SNCF 1938 betrieb.

Mit der Übernahme durch die SNCF wurde am 2. Oktober 1938 der Personenverkehr zwischen Troyes und Sens geschlossen. Der Abschnitt Coolus–Troyes folgte mit Beginn des Sommerfahrplans am 28. Mai 1972.

Die 1944 durch deutsche Kriegshandlung zerstörte Eisenbahnbrücke über die Yonne wurde nie wieder aufgebaut. Bereits zum 12. November 1954 wurde der sich daran anschließende Abschnitt bis Bahnkilometer 155,2 geschlossen und entwidmet, zum 9. Oktober 1998 folgte ein weiteres Teilstück bis Sens-Clément (BK 151,9) sowie die Hafenzufahrt.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Grand Est
Bahnstrecke in Bourgogne-Franche-Comté